Ирина Михайловна (Моисеевна) Пивоварова (3 марта 1939, Москва — 10 августа 1986, Москва) — русская детская писательница, иллюстратор.

Биография 
Родилась в Москве в семье врача. Её отец мечтал, чтобы дочь пошла по его стопам и выбрала медицинскую карьеру. Но с детства Ирину привлекало творчество, поэтому после окончания школы она поступила в Московский текстильный институт на факультет прикладного искусства.

После института Ирина несколько лет работала декоратором. В это время познакомилась со своим будущим мужем — представителем неофициального искусства Виктором Пивоваровым. 

Ирина неожиданно начала писать стихи и рассказы для маленьких читателей, а её муж создавал иллюстрации к её произведениям. Сначала рассказы Ирины печатают в небольших, не очень известных журналах. И только после того, как её стихи были опубликованы в журнале «Весёлые картинки», Ирина Пивоварова получает известность.

Творчество 
Наиболее популярные сборники рассказов и повестей Ирины Пивоваровой — «О чём думает моя голова», «Однажды Катя с Манечкой». Сборники «Жила-была собака», «Венок из колокольчиков», «Хочу летать» «Лесные разговоры», «Потерялась птица в небе», «Только для детей».

Её перу принадлежат повести «Тройка с минусом, или Происшествие в 5 „А“», «Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса», «Старичок в клетчатых брюках», «Рассказы Павлика Помидорова, брата Люси Синицыной».

По стихотворениям Пивоваровой были сняты мультфильмы «Жирафа и очки», «Одна лошадка белая». Ирина Михайловна также написала сценарий мультфильмов «Бим, Бам, Бом и волк», «Жирафа и очки».

Ирина Пивоварова говорила о своих произведениях: «Прозу, как и стихи, я пишу весёлую. Очень люблю, когда дети смеются! Если мне приходится их учить, стараюсь, чтобы это было не слишком заметно. При этом я учусь сама. Мои добрые учителя — К. Чуковский, А. Линдгрен, Д. Хармс, О. Дриз».

Семья 
 Муж — художник Виктор Пивоваров (развелись в 1974 году).
 Сын — Павел Пепперштейн, художник, критик, теоретик искусства.

Экранизации 
 1974 Бим, Бам, Бом и волк (мультфильм)
 1977 Одна лошадка белая
 1978 Жирафа и очки
 1978 Весёлая карусель № 10 Посылка
 1988 Потерялась птица в небе
 1995 Старая лестница
 1996 Весёлая карусель № 30 Тайна

Примечания 

Выпускники вузов Москвы
Русские поэты
Русские писатели XX века
Писатели СССР
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Художники СССР
Детские писательницы СССР